

Astronomia
 16014 Sinha – asteroide della fascia principale

Persone
 Sinha – ex calciatore brasiliano naturalizzato messicano
 Anindya Sinha – zoologo e botanico indiano
 Anubhav Sinha – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano
 Enzo Goudou-Sinha – cestista francese
 Mala Sinha – attrice indiana
 Sarat Chandra Sinha – politico indiano
 Shatrughan Sinha – attore e politico indiano
 Sonakshi Sinha – attrice indiana
 Tapan Sinha – regista indiano